Dinicu:
 Nume
 Dinicu Golescu
 Monumentul lui Dinicu Golescu din București
 Nume de familie
 Carolina Varga Dinicu, nume de scena: Morocco (* 1940)
 Florica Dinicu (* 1957), actor
 Viorica Dinicu, actor (în film: Anotimpul iubirii, 1986)
 Familie de muzicieni de origine rromă
 Costache Dinicu (1806  1884), violonist, compozitor
 Angheluș Dinicu (1828  1905), compozitor, naist și violonist
 Gheorghe A. Dinicu (1863  1930), violonist, compozitor și profesor
 Dimitrie A. Dinicu (1868  1936), violoncelist, dirijor și profesor
 Dimitrie G. Dinicu (1898  1964), violoncelist și profesor
 Nicolae A. Dinicu (1879  1954), pianist și compozitor
 Ion Dinicu (Ionică), născut Dinu (1854  1929), violonist, lăutar
 Grigoraș Dinicu (Dinu Grigore) (1889  1949), compozitor, aranjor și violonist, nepot al lui Angheluș
 Vasile Dinicu (?  ?), muzician
 Ionel Dinicu (1920  1987), violonist și dirijor
 Sile (Vasile) Dinicu ( 1919  1993), compozitor, dirijor, pianist și aranjor
 Gheorghiță Dinicu(?, Pitești  ?), violonist, lăutar. cumnatul lui Grigoraș
 Alexandru Dinicu, violonist, a activat la Ansamblul „Ciocârlia”
 Constantin Dinicu, violonist și dirijor

Vezi și 
 Dinică
 Dinescu
 Listă de nume românești - litera D

Referințe 

Nume de familie românești